Trať 046 bylo či je označení více železničních tratí: 
 od prosince 2018 úsek Lomnice nad Popelkou – Stará Paka trati Mladá Boleslav – Stará Paka
 v minulosti poslední označení trati Hněvčeves–Smiřice

046